NEA steht für:
 Near-Earth Asteroid, dt. erdnaher Asteroid
 Netzersatzanlage, Ersatzstromversorgungsanlage
 Nichtdeterministischer endlicher Automat, Systemtheorie in der Informatik
 North East Antifascists, linksextreme Gruppierung aus Berlin
 Nuclear Energy Agency, Institut der OECD
 New England Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Regionalfluggesellschaft

Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Verbände in den Vereinigten Staaten:
 National Association of Evangelicals, Evangelische Allianz
 National Education Association, größte Gewerkschaft
 National Endowment for the Arts, staatliche Kulturstiftung

Nea steht für:
 Nea (Sängerin) (* 1987; bürgerlich Anna Linnea Södahl), schwedische Sängerin und Songwriterin
 Nea (Fluss) (schwedisch Nean), Fluss, der von der schwedischen Grenze in westlicher Richtung durch Tydal und Selbu in der Fylke Sør-Trøndelag fließt
 Nea (Vorname), weiblicher Vorname, hauptsächlich in Schweden und Finnland verbreitet
 Nea – Ein Mädchen entdeckt die Liebe, französisch-deutsches Erotik-Filmdrama von Nelly Kaplan aus dem Jahr 1976

nea steht für:
 Östliches Ngada (ISO-639-3-Code), eine der zentral-malayo-polynesische Sprachen

Siehe auch:
 NEA!
 Ta Nea
 Nea Ekklēsia

Abkürzung